A szalmabábuk lázadása, Páskándi Géza 1985-ben megjelent meseregénye
A szalmabábuk lázadása, Páskándi Géza meseregényéből készült 2001-ben bemutatott film Palásthy György rendezésében